Sharkû (pl. staruszek) – jedno z imion Sarumana, nadane mu przez orków w jego służbie.
 Sharkû – imię jednej z postaci w ekranizacji Władcy Pierścieni; jeden z najwierniejszych orków w służbie Sarumana; postać wymyślona na potrzeby filmu, nie pojawia się w twórczości J.R.R. Tolkiena.